Чарльз Кинг
 Кинг, Чарльз (1880—1958) — американский легкоатлет, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Кинг, Чарльз (1886—1944) — американский актёр водевиля и Бродвея, который также снялся в нескольких фильмах.
 Кинг, Чарльз Бёрд (1785—1862) — американский художник.
 Кинг, Чарльз Данбэр (1875—1961) — государственный и политический деятель, президент Либерии (1920—1930).